La bataille de Derna peut faire référence à :
 la bataille de Derna, en 1805 ;
 la bataille de Derna, en 2011 ;
 la bataille de Derna, de 2015 à 2016 ;
 la bataille de Derna, de 2018 à 2019.